Элизе Мертенс (; ) — бельгийская теннисистка; бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге; победительница трёх турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон-2021); финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2022); полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2018); победительница одного Итогового турнира WTA в парном разряде (2022); победительница 23 турниров WTA (из них семь в одиночном разряде).

Общая информация 
Элизе — одна из двух дочерей Гуидо Мертенса и Лилианы Барбе; её сестру зовут Лорен. Мать семейства долгое время работала школьной учительницей, а отец был задействован в продажах мебели.

Бельгийка в теннисе с четырёх лет; любимое покрытие — трава, лучший удар — подача.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Юниорские годы
Мертенс активно играла международные соревнования на всех уровнях юниорского тенниса, показывая неплохие результаты на второстепенных турнирах. Пик выступлений в старшем туре пришёлся на 2012—2013 годы, когда Элизе сыграла в полуфинале чемпионата Европы и дважды выходила в четвертьфинал турниров Большого шлема в одиночном разряде. В парном разряде в этот период на её счету титул на крупном турнире в Мексике и полуфинал Открытого чемпионата США. Пик рейтинга пришёлся на апрель 2013 года, когда бельгийка поднялась на седьмую строчку классификации.

Начало взрослой карьеры
Выступления во взрослом туре стартовали в 2010 году: Мертенс сыграла серию соревнований на родине, а через год впервые выбралась в зарубежье. Набираясь опыта, Элизе к 2013 году смогла начать выигрывать первые титулы, отметившись серией побед на 10-тысячниках в Египте. Постепенно улучшая стабильность своих выступлений Элизе покоряет и новые вершины: в 2014 году выигран первый 25-тысячник в одиночках и парах. В апреле 2015 года бельгийка дебютировала в основных соревнованиях WTA-туре, сыграв в парной сетке турнира в Боготе. В июне она впервые смогла сыграть в квалификации турнира Большого шлема: на Уимблдоне она остановилась в одной победе от места в основе. До конца года Мертенс смогла закрепить своё место в топ-200, отметившись одним титулом в одиночках и двумя в парах на 50-тысячниках в Мексике.

В начале 2016 года Мертенс смогла выиграть первый титул WTA в парном разряде, став победительницей турнира в Окленде в паре с Ан-Софи Местах. В июне Элизе через квалификацию попала на свой первый турнир WTA в основе в одиночном разряде (в Хертогенбосе и смогла показать там неплохой результат, выиграв два матча и пройдя в четвертьфинал. Также через квалификацию она смогла попасть в том сезоне на дебютный Большой шлем, сыграв на Открытом чемпионате США. В одиночном разряде она уже поднялась в первую половину второй сотни по итогам сезона, а в парах и вовсе вошла в топ-100 и смогла победить под конец сезона на турнире младшей серии WTA 125 в Лиможе в дуэте с Мэнди Минеллой.

2017—2018 (попадание в топ-20 и полуфинал в Австралии) 

В январе 2017 года Мертенс смогла выиграть свой первый турнир WTA в одиночном разряде. На соревнованиях в Хобарте она начала свои выступления с квалификации и дошла до финала, где уверенно обыграла Монику Никулеску со счётом 6-3, 6-1. Этот результат позволил бельгийке войти в первую сотню одиночного рейтинга. В феврале и апреле Элизе сыграла первый матчи за национальную команду в Кубке Федерации: четыре её победы в играх с соперницами из Румынии и России вывели бельгиек в четвертьфинал турнира. В апреле она также сыграла в четвертьфинале на турнире в Биле, а затем дошла до обоих финалов (в одиночках и парах) на турнире в Стамбуле. На Открытом чемпионате Франции она выиграла первые матчи Большого шлема в основной сетке и прошла по итогу в третий раунд.

Из результатов в июле 2017 года следует отметить выход в парный финал турнира в Бухаресте в альянсе с Деми Схюрс, а также полуфинал в Бостаде в одиночном разряде. Ещё один полуфинал она сыграла в августе в Нью-Хейвене. В сентябре с Деми Схюрс она выиграла парный трофей на турнире в Гуанчжоу. На турнире в Пекине Мертенс впервые обыграла действующего игрока первой десятки рейтинга, справившись с Доминикой Цибулковой. До конца сезона Мертенс вышла в ещё один полуфинал на турнире в Люксембурге, закрепившись в рейтинге на 35-й строчке.

На старте 2018 года Мертенс была заиграна за команду Бельгии в Кубке Хопмана. Затем она смогды сделать победный дубль на турнире в Хобарте. В одиночном разряде она защитила свой прошлогодний титул, обыграв в финальном матче Михаэлу Бузарнеску — 6-1, 4-6, 6-3. В парах она оказалась сильнее всех в команде с Деми Схюрс. Вслед за этим успехом на Открытом чемпионате Австралии Мертенс дошла до полуфинала, где проиграла Каролине Возняцки из Дании. Это стало её лучшим выступлением на турнирах серии Большого шлема. В четвертьфинале она смогла переиграть № 4 в мире Элину Свитолину. Успех в Австралии позволил Элизе войти в топ-20 мирового рейтинга. В апреле она выиграла в одиночках и парах грунтовый турнир в Лугано. Зачем ещё одну победу в одиночном разряде она одержала в начале мая на турнире в Рабате. На кортах Ролан Гаррос бельгийка прошла в стадию четвёртого раунда.

В июне 2018 года в дуэте с Деми Схюрс бельгийка выиграла парный приз турнира на траве в Хертогенбосе. На Уимблдоне она впервые вышла в третий раунд. Подготовку к Большому шлему в США Элизе начала с выхода в полуфинал турнира в Сан-Хосе. Затем она дошла до четвертьфинала турнира премьер-серии 5 в Монреале. На аналогичном по рангу турнире в Цинциннати Мертенс смогла обыграть в третьем раунде № 3 в мире Слоан Стивенс и также выйти в 1/4 финала. В Цинциннати она смогла ещё и выйти в парный финал в альянсе с Деми Схюрс. Открытый чемпионат США завершился для бельгийки в четвёртом раунде, где у неё взяла реванш за недавнее поражение американка Стивенс. В парном разряде Мертенс и Схюрс смогли выйти в четвертьфинал. В сентябре пара Мертенс и Схюрс победила на турнире серии премьер 5 в Ухане. Успехи 2018 года помогли Элизе закончить сезон на 13-м месте в одиночном рейтинге WTA и на 11-м в парном.

2019—2021 
В январе 2019 года Мертенс отметилась четвертьфиналом в Сиднее и третьим раундом австралийского чемпионата. 16 февраля 2019 года выиграла турнир категории премьер в Дохе, последовательно переиграв трёх игроков топ-10 (включая Симону Халеп в финале — 3-6, 6-4, 6-3). В марте на турнирах высшей категории премьер в Индиан-Уэллсе и Майами бельгийка смогла достичь успеха в парном разряде, дважды став чемпионкой в партнёрстве с Ариной Соболенко.

В грунтовой части сезона лучшим результатом Мертенс стал четвертьфинал в Рабате. На Открытом чемпионате Франции её результатами стали выход в третий раунд в одиночках и четвертьфинал в парном разряде (с Ариной Соболенко). В июне она вышла в четвертьфинал небольшого турнира на Мальорке, а в июле на Уимблдоне отметилась четвёртым раундом в одиночном разряде и четвертьфинал в дуэте с Соболенко в парах. После Уимблдона Мертенс смогла в парном разряде подняться уже на 4-е место рейтинга.

На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла в четвертьфинале канадке Бьянке Андрееску в трёх сетах.

На Открытом чемпионате Австралии дошла до четвёртого круга, но проиграла Симоне Халеп.

В начале февраля 2021 года, перед стартом Открытого чемпионата Австралии по теннису, Элизе сумела победить на турнире WTA-500 в Мельбурне. В финале она легко расправилась с соперницей из Эстонии Кайей Канепи, а по ходу турнира обыграла украинку Элину Свитолину и француженку Каролину Гарсию.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (11)

Победы (7) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (13)

Победы (11) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (4)

Победы (3)

Поражения (1)

Финалы Итогового турнира WTA в парном разряде (2)

Победа (1)

Поражение (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (27)

Победы (16)

Поражения (11)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (25)

Победы (14)

Поражения (11)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 2 января 2023 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Бельгии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском парном разряде